La première saison de Safari Go ! a été diffusée du  au . Présentée par Vincent Cerutti, elle a été remportée par la famille Lecamus.

Candidats

Tableau de présence

Épreuves

Tableau d'élimination 

Classement totale par émission et par épreuve

Légende
 L'équipe est la grande gagnante de Safari Go et remporte le titre de Rangers Family.
 L'équipe finit à la seconde place.
 L'équipe a gagné l'épreuve
 L'équipe a gagné l'épreuve bonus et remporte un avantage.
 L'équipe est dans l'épreuve bonus mais ne l'a pas gagné. 
 L'équipe n'a pas remporté la tête de lion mais est dans les premiers et a une chance d'être dans l'épreuve bonus.
 L'équipe est qualifiée pour la prochaine émission avec la tête de lion.
 L'équipe a remporté la tête de lion.
 L'équipe a perdu l'épreuve
 L'équipe est dans les dernières et risque d'être dans l'épreuve éliminatoire.
 L'équipe est dans l'épreuve éliminatoire et s'est qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est éliminée de Safari Go.
Note
 Dans l'émission 3, deux groupes se sont affrontés, le premier groupe est composé des Delmottes et des Vermorels, le deuxième groupe est composé des Lecamus et des Bozkurts. Donc dans le tableau, les équipes qui ont gagné l'épreuve étaient dans le groupe gagnant tandis que les équipes qui ont perdu l'épreuve étaient dans le groupe perdant.
 Dans l'émission 5, la manche où il y a plus que deux équipes en lice se joue sur deux épreuves chronométrés, les deux chronos seront accumulés et l'équipe qui a le meilleur chrono en tout remporte Safari Go.

Détails des épreuves 

Règles : Cette épreuve consistera à construire une jeep, il faudra d'abord assembler les pièces du jeep puis la peindre complètement, après avoir peint la jeep il faudra la faire passer à travers un tunnel, pour cela il faudra défaire les nœuds et libérer les batons de bois qui obstruent le tunnel, et pour finir les enfants devront constituer, sur le toit du jeep, un puzzle représentant la clé du jeep.
Participants : Toute la famille
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, le  aura 2 serpents, le  aura 3 serpents, le  aura 4 serpents, le  aura 5 serpents et le  aura 6 serpents.
Classement : 
 : Bozkurts (Tête de lion)
 : Delmottes (2 serpents)
 : Vermorels (3 serpents)
 : Elea (4 serpents)
 : Lecamus (5 serpents)
 : Beisseches (6 serpents)

Règles : Les enfants devront répondre à des questions à choix multiples, en même temps ils devront tenir un plateau à bout de bras, si le plateau tombe le duo d'enfants est éliminé de l'épreuve, si le duo répond correctement ils pourront pénaliser un duo adverse en alourdissant le plateau de ces derniers, sinon c'est leur propre plateau qui sera alourdit.
Participants : Enfants
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, si le tenant de la tête de lion gagne il conserve sinon il devra le donner au .
Classement de l'épreuve : 
 : Beisseches (Tête de lion ; 6 serpents perdus)
 : Vermorels
 : Lecamus
 : Elea
 : Delmottes
 : Bozkurts (Tête de lion perdue)
Classement final :
 : Beisseches (Tête de lion)
 : Bozkurts (0 serpents)
 : Delmottes (2 serpents)
 : Vermorels (3 serpents)
 : Elea (4 serpents)
 : Lecamus (5 serpents)

Règles : Les quatre membres de la famille seront attachés à une corde, en transportant une urne ils devront franchir plusieurs obstacles, une fois que l'équipe est arrivée devant le socle ils pourront ouvrir l'urne et prendre la clé qu'elle contient afin de se libérer de la corde, après ils devront récupérer 15 clés dissimilées dans des seaux, au-dessus de leur tête, en tirant sur une ficelle, pour finir il faudra trouver la bonne clé qui ouvrira le coffre contenant des pièces d'un casse-tête puis compléter ce casse-tête. 
Participants : Toute la famille
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, si le tenant de la tête de lion gagne il conserve sinon il devra le donner au , le dernier devra aller à l'épreuve éliminatoire avec l'équipe qui a le plus de serpents.
Résultats de l'épreuve : 
Meilleur chrono (6 minutes 22 secondes) : Vermorels (Tête de lion ; 3 serpents perdus)
Pire chrono (16 minutes 56 secondes) : Elea (6 serpents ; 4 serpents perdus)
Classement final :
 : Vermorels (Tête de lion)
 : Bozkurts et Beisseches (0 serpents)
 : Delmottes (2 serpents)
 (épreuve éliminatoire) : Lecamus (5 serpents)
 (épreuve éliminatoire) : Elea (6 serpents)

Règles : Au début, l'un des enfants devra mettre une boule dans une gouttière que le père devra réparer au fur et à mesure que la boule avance, ensuite l'enfant devra traverser une cage à félin, dès qu'il sort il devra rattraper la boule de la gouttière avant qu'elle touche le sol, la boule devra être déposé sur le plateau au bout du parcours, il faudra répéter une deuxième fois le parcours pour récupérer une seconde boule, pour finir les trois boules sur le plateau devront être placées sur leur encoche.   
Participants : Toute la famille
Familles participants : Lecamus et Elea
Famille qualifiée : Lecamus
Famille éliminée : Elea

Règles : L'un des parents de chaque équipe, les yeux bandés, sera guidé par la voix de autres membres de sa famille, il va devoir traverser des obstacles et porter sur ses épaules des paniers remplis de crottes qui faudra déverser dans une urne à l'autre bout du parcours.
Participants : Toute la famille
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, le  aura 2 serpents, le  aura 3 serpents, le  aura 4 serpents, le  aura 5 serpents et le  aura 6 serpents.
Classement : 
 : Lecamus (Tête de lion)
 : Delmottes (2 serpents)
 : Vermorels (3 serpents)
 : Beisseches (4 serpents)
 : Bozkurts (5 serpents)

Règles : Les enfants devront répondre à des questions à choix multiples, en même temps ils devront tenir un plateau à bout de bras, si le plateau tombe le duo d'enfants est éliminé de l'épreuve, si le duo répond correctement ils pourront pénaliser un duo adverse en alourdissant le plateau de ces derniers, sinon c'est leur propre plateau qui sera alourdit.
Participants : Enfants
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, si le tenant de la tête de lion gagne il conserve sinon il devra le donner au .
Classement de l'épreuve : 
 : Vermorels (Tête de lion ; 3 serpents perdus)
 : Lecamus (Tête de lion perdue)
 : Bozkurts
 : Beisseches
 : Delmottes
Classement final :
 : Vermorels (Tête de lion)
 : Lecamus (0 serpents)
 : Delmottes (2 serpents)
 : Beisseches (4 serpents)
 : Bozkurts (5 serpents)

Règles : Les aînés devront rejoindre le pont de singe. En équilibre entre deux cordes, ils devront traverser la rivière jusqu'aux trois anneaux, ils devront les décrocher et les rapporter en prenant le chemin inverse. Si un enfant tombe à l'eau, il rapportera les anneaux avec cinq minutes supplémentaires qui seront ajoutés au temps final. Une fois les trois anneaux rapportés au pied de l'éléphant, les familles devront tous les enfiler sur sa trompe.
Participants : Toute la famille
Récompenses : Le gagnant gagnera la tête de lion, si le tenant de la tête de lion gagne il conserve sinon il devra le donner au , le dernier devra aller à l'épreuve éliminatoire avec l'équipe qui a le plus de serpents.
Résultats de l'épreuve : 
Meilleur chrono (4 minutes 12 secondes) : Vermorels 
Pire chrono (8 minutes 48 secondes) : Bozkurts 
Classement final :
 : Vermorels (Tête de lion)
 : Lecamus (0 serpents)
 : Delmottes (2 serpents)
 (épreuve éliminatoire) : Beisseches (4 serpents)
 (épreuve éliminatoire) : Bozkurts (5 serpents)

Règles : Les pères devront scier un tronçon de bois afin de libérer des disques, puis les cadets récupéreront les disques un par un pour se fabriquer un chemin qu'ils emprunteront sans poser un pied à terre et qui les conduira à l'autre bout du parcours. Une fois les cadets arrivés, les pères emprunteront le même chemin pour les rejoindre. Les mères et les aînés prendront le chemin inverse toujours sans poser un pied à terre afin de rapporter tous les disques utilisés le plus vite possible à leur point de départ.
Participants : Toute la famille
Familles participants : Beisseches et Bozkurts
Famille qualifiée : Bozkurts
Famille éliminée : Beisseches

Audiences

Notes et références 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Saison d'émission de télévision